Siete Lagos puede referirse a:

 Siete Lagos (Chile), sector ubicado en la comuna de Panguipulli, Chile.
 Camino de los Siete Lagos, un tramo de la RN 40 en Neuquén, Argentina.
 Siete Lagos de San Pablo, lagos de cráteres esparcidos por la ciudad de San Pablo, Laguna, Filipinas.